Všechovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Všechovice (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Všechovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar